Musée Albert-Schweitzer peut désigner :
le Musée Albert-Schweitzer de Kaysersberg (Haut-Rhin), ville natale du docteur Albert Schweitzer
le Musée Albert-Schweitzer de Gunsbach (Haut-Rhin), ville où il vécut de nombreuses années
le Musée Albert-Schweitzer de Lambaréné (Gabon), où le médecin alsacien construisit un hôpital de brousse